Shagat kan syfta på följande platser:

 Shaghat', vattendrag, 
 Shaghat, ort, Siunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar